Hetherington est un patronyme porté notamment par :

 Ben Hetherington (1995-), coureur cycliste britannique ;
 Ian Hetherington (?-2021), cofondateur de la société Psygnosis spécialisée dans le développement et l'édition de jeux vidéo ;
 Jill Hetherington (1964-), joueuse de tennis canadienne ;
  (1921-2010), dessinateur australien  ;
 Tim Hetherington (1970-2011), correspondant de guerre et photojournaliste britannico-américain.